

Geografia 
 Germania
 Bibra – comune del circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Bibra – ex comune del circondario di Smalcalda-Meiningen, ora parte di Grabfeld (Turingia)
 Bibra – fiume della Turingia

Persone 
 Bibra – antica famiglia nobile tedesca